Il termine inglese branding (letteralmente "marchio", "marchiare") può riferirsi a:

 Branding – pratica di modificazione corporea
 Branding – in economia, all'utilizzo delle tecniche di marketing per la creazione, la gestione e lo sviluppo di una marca (vedi anche brand management).
 Branding – nel design della comunicazione, al progetto strategico e creativo di creazione dell'identità e dell'immagine di marca (vedi anche modelli di branding)
 Personal branding – pratica di promozione commerciale di sé stessi e della propria carriera professionale, curate in maniera analoga a una gestione del marchio.

Cinema 
 Branding (Les Brisants o Breakers) – cortometraggio del 1929 diretto da Joris Ivens